SOF kan syfta på: 

 SOF – en förening för dem som är intresserade av de olympiska spelen, se Sveriges Olympiahistorikers Förening
 SOF – en musikfestival för högskole- och universitetsstudenter som arrangeras vartannat år i Linköping, se Studentorkesterfestivalen
 SOF – ett förbund för optimistjollar, se Svenska Optimistjolleförbundet
 SOF – ett förbund för orkestrar, se Sveriges orkesterförbund
 SOF – Sveriges nationella ornitologiska förening för personer intresserade av fåglar, se Sveriges ornitologiska förening
 SOF - ett förbund för osteopater i Sverige, Svenska Osteopatförbundet
 SoF – ett datorspel som är skapad av Raven Software, se Soldier of fortune
 SOF – en förening för Sveriges cancerläkare, Svensk Onkologisk Förening, http://onkologi.org
SOF – en förening för Sveriges ortopedläkare, Svensk Ortopedisk Förening, http://www.ortopedi.se